Batis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Batis ingår i familjen Bataceae. 

Batis är enda släktet i familjen Bataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Batis (Bataceae)